Wladimir Wassiljewitsch Grigorjew,  (geboren am 12. Oktober 1934 in Moskau; gestorben am 23. November 1999) war ein russischer Science-Fiction-Autor.

Leben 
Grigorjew arbeitete nach dem Studium an der Staatlichen Technischen Universität Moskau als Ingenieur. Er nahm an einer der Expeditionen zur Untersuchung des Tunguska-Ereignisses teil
Anfang der 1960er Jahre begann er von Satire, Ironie und Humor geprägte Science-Fiction zu veröffentlichen.
Seine Erzählungen wurden ins Englische, Deutsche, Spanische, Polnische und Ungarische übersetzt.
1977 und 1987 erschienen Sammlungen seiner Erzählungen.

Bibliographie 
 Kurzgeschichten
 Дважды два старика робота (1962)
 А могла бы и быть… (1963)
 Deutsch: Wanja. In: Mirra Ginsburg (Hrsg.): Draußen im Weltraum und andere russische SF-Stories. Heyne SF&F #3216, 1970.
 Коллега – я назвал его так (1964)
 Deutsch: Arbeitsteilung. In: Mirra Ginsburg (Hrsg.): Draußen im Weltraum und andere russische SF-Stories. Heyne SF&F #3216, 1970.
 Рог изобилия (1964)
 Deutsch: Das Füllhorn. In: Jürgen vom Scheidt (Hrsg.): Guten Morgen Übermorgen. Ellermann, 1975, ISBN 3-7707-6144-8.
 Чистоган из вакуума (1964)
 Аксиомы волшебной палочки (1966)
 Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты! (1966)
 Свои дороги к солнцу (1966)
 «Сервис Максимум» – такая программа (1967)
 Вложено при рождении (1967)
 Летящие сквозь мгновенье. Глава 8 (1967)
 По законам неточных наук (1967)
 Транзистор Архимеда (1967)
 Школа Времени (1968)
 Образца 1919-го (1970)
 Ноги, на которых стоит человек (1974)
 Реконструкция (1977)
 Сезам, парашют! (1981)
 Паровоз, который всегда с тобой (1990)
 Помиловка и электрон (1995)
 Колокол колоколов (1998)
 Государственной тайною тропой (1999)

Sammlungen
 Аксиомы волшебной палочки (1967)
 Deutsch: Axiome des Zauberstabs. Übersetzt von Eleonore Weist. Das Neue Berlin, Berlin 1970.
 Рог изобилия (1977)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 177.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 501.

Weblinks 
 
 
 Wladimir Grigorjew auf fantlab.ru (russisch, abgerufen am 7. März 2018)

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Kurzgeschichte
Schriftsteller (Moskau)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1934
Gestorben 1999
Mann